Ахунбабаев — фамилия; имеет женскую форму Ахунбабаева, также топоним.
 Ахунбабаев, Салиджан — агроном колхоза имени Ленина Ахунбабаевского района Ферганской области, Герой Социалистического Труда.
 Ахунбабаев, Юлдаш Ахунбабаевич (1885—1943) — советский партийный и государственный деятель.

Топоним 
 Ахунбабаев — название города Джалакудук в Андижанской области Узбекистана в 1975—2015 годах.